Dies ist eine Liste der Städte in der DR Kongo.

Die mit Abstand größte Agglomeration in der DR Kongo ist Kinshasa mit einer Einwohnerzahl von 9.463.749 (Prognose für 1. Januar 2012). Damit konzentrieren sich 13 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 50.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 1. Juli 1984, eine Berechnung für den 1. Januar 2005, 2007 und 2012 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Kinshasa hat den Status einer neutralen Stadt (ville neutre) und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in der DR Kongo

 
Kongo, Demokratische Republik